Сула́ж-Боннва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 165 км на північний схід від Тулузи, 45 км на північний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 279,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сулаж-Боннваль на сайті французького Національного інституту географії
 Сулаж-Боннваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сулаж-Боннваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сулаж-Боннваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сулаж-Боннваль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон